Фёдор Гусев:
 Гусев, Фёдор Евдокимович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Гусев, Фёдор Иванович (1915—1984) —  советский футболист, тренер.
 Гусев, Фёдор Тарасович (1905—1987) — советский дипломат.
 Гусев, Фёдор Фёдорович (1874—1940) — святой Русской православной церкви, мученик.